George Mitchell peut faire référence à :
 Georges Mitchell (1859-1919), nom de plume de Georges Lentz, écrivain français, romancier et auteur dramatique ;
 George Mitchell (1867-1937), un homme politique de Rhodésie ;
  (1901-1988), un joueur américain de water-polo ;
 George Mitchell (1905-1972), un acteur américain ;
 George Mitchell (né en 1933), un sénateur américain.